Сафохин — русская фамилия. Известные носители:
 Сафохин, Анатолий Иванович (1928—2001) — советский художник.
 Сафохин, Михаил Самсонович (1926—1993) — советский и российский учёный, ректор Кузбасского политехнического института.